

Sigle 
 Major League Lacrosse  – lega professionistica nordamericana di lacrosse

Codici 
 MLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marshall (Stati Uniti d'America)
 mll – codice ISO 639-3 della lingua malua bay

Mineralogia 
 Mll – abbreviazione di melilite

Note